Negrea este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Gelu Negrea (n. 1945), critic și istoric literar, prozator, regizor de teatru, jurnalist român
 Gheorghe Negrea (1934-2001), pugilist român
 Irina Negrea (n. 1952), traducător, jurnalist și editor român
 Marțian Negrea (1893-1973), compozitor, profesor și dirijor român
 Radu Negrea, economist român
 Rodica Negrea (n. 1956), actriță și voce română
 Vasile Negrea (n. 1941), fotbalist român
 Virgiliu Dan Negrea (1942-2009), inginer român

Vezi și 
 Negrean
 Negreanu
 Negru (nume)
 Negreni (dezambiguizare)
 Negrești (dezambiguizare)
 Negrilești (dezambiguizare)

Nume de familie românești